Сен-Жене́-де-Конте́ст () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 570 км на південь від Парижа, 60 км на схід від Тулузи, 19 км на південь від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 159 осіб у працездатному віці (15-64 років) 113 були активні, 46 — неактивні (показник активності 71,1%, у 1999 році було 65,0%). З 113 активних працювало 106 осіб (59 чоловіків та 47 жінок), безробітних було 7 (2 чоловіки та 5 жінок). Серед 46 неактивних 12 осіб було учнями чи студентами, 19 — пенсіонерами, 15 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 100 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 274,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Сен-Жене-де-Контест на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн